Список наград британской группы Sade (во главе с вокалисткой Шаде Аду) включает в себя премии и номинации, полученные ими с момента начала их музыкальной карьеры в 1982 году.

American Black Achievement Awards
The American Black Achievement Award вручается журналами Ebony и Jet афроамериканским персонам за достижения в разных областях.

!
|-
!scope="row"|1986
|Sade
|The Music Award
|
| style="text-align:center;"| 
|-

American Music Awards
American Music Awards это ежегодная премия, созданная Dick Clark в 1973 году.

!
|-
!scope="row"|1986
|rowspan="3"|Sade
|Favorite Soul/R&B Female Video Artist
|
| style="text-align:center;"| 
|-
!scope="row"|1989
|Favorite Soul/R&B Female Vocalist
|
| style="text-align:center;"| 
|-
!scope="row"|2002
|Favorite Adult Contemporary Artist
|
| style="text-align:center;"| 
|-
!scope="row" rowspan="2"|2010
|rowspan="2"|Soldier of Love
|American Music Award for favorite Soul/R&B Female Artist|Favorite Soul/R&B Female Artist
|
| style="text-align:center;" rowspan="2"| 
|-
|Favorite Soul/R&B Album
|
|-

BET Awards
BET Awards это ежегодная премия, вручаемая Black Entertainment Television network (BET) с 2001 года.

!
|-
!scope="row" rowspan="2"| 2010
|rowspan="2"|Sade
|Best International Act
|
|style="text-align:center;" rowspan="2"| 
|-
|Centric Award
|

Billboard Music Awards
Ежегодная награда Billboard Music Awards вручается по результатам продаж дисков в США журналом Billboard. используются данные службы Nielsen SoundScan и радиоэфирные подсчёты сервиса Nielsen Broadcast Data Systems. Церемонии проходили с 1990 до 2007, и потом возродились в 2011 году. До этого только объявлялись победители, чьи имена печатались в Billboard.

!
|-
!scope="row" |2010
|Sade
|Best International Act
|
| style="text-align:center;"| 
|-
!scope="row" |2011
|Sade
|Female Albums Artist of the Year
|
| style="text-align:center;"|

Brit Awards 
Ежегодная музыкальная награда Brit Awards присуждается British Phonographic Industry.

!
|-
!scope="row" rowspan="3"|1985
|Diamond Life
|British Album of the Year
|
|rowspan="3"|
|-
|«Smooth Operator»
|British Video of the Year
|
|-
|Sade
|British Female Solo Artist
|
|-
!scope="row" |1986
|Sade
|British Female Solo Artist
|
|
|-
!scope="row" |1987
|Sade
|British Female Solo Artist
|
|
|-
!scope="row" |1989
|Sade
|British Female Solo Artist
|
|
|-
!scope="row"|2001
|Sade
|British Female Solo Artist
|
| style="text-align:center;"|
|-
!scope="row" |2002
|Sade
|British Female Solo Artist
|
| style="text-align:center;"|
|-
!scope="row" |2010
|Diamond Life
|British Album of 30 Years
|
| style="text-align:center;"|

Grammy Awards 
Ежегодная музыкальная награда Grammy Awards присуждается по выбору National Academy of Recording Arts and Sciences США.

!
|-
!scope="row" |1986
|Sade
|Best New Artist
|
| style="text-align:center;"|
|-
!scope="row" |1987
|Promise
|rowspan="3" |Best R&B Performance by a Duo or Group with Vocals
|
| style="text-align:center;"|
|-
!scope="row" |1994
|«No Ordinary Love»
|
| style="text-align:center;"|
|-
!scope="row" |1995
|«Please Send Me Someone to Love»
|
| style="text-align:center;"|
|-
!scope="row" rowspan="2" |2002
|«By Your Side»
|Best Female Pop Vocal Performance
|
| style="text-align:center;"|
|-
| Lovers Rock
|Best Pop Vocal Album
|
| style="text-align:center;"|
|-
!scope="row" rowspan="2" |2011
|«Babyfather»
|Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocals
|
| style="text-align:center;" |
|-
| «Soldier of Love»
|Best R&B Performance by a Duo or Group with Vocals
|
| style="text-align:center;"|
|-
!scope="row" |2013
|Bring Me Home: Live 2011
|Best Long Form Music Video
|
| style="text-align:center;"|
|-

MOBO Awards 
Премия MOBO Awards (акроним от «Music of Black Origin») была учреждена в 1996 году Kanya King и Andy Ruffell. Вручается на ежегодном шоу в Великобритании за исполнение «чёрной музыки» независимо от этнической принадлежности исполнителей.

!
|-
!scope="row" rowspan="2" |2010
| rowspan="2" |Sade
|Best UK R&B/Soul
|
| style="text-align:center;" rowspan="2" |
|-
|Best UK Act
|

MTV Video Music Awards 
MTV Video Music Awards учреждена в 1984 каналом MTV.

!
|-
| align="center" rowspan="2" |1985
|rowspan="2" |«Smooth Operator»
|MTV Video Music Award за лучшее женское видео
|
| style="text-align:center;" rowspan="2"|
|-
| MTV Video Music Award за лучшее видео дебютанта
|

Soul Train Awards

Soul Train Music Awards 
Soul Train Music Awards вручается ежегодно исполнителям афроамериканской музыки от имени создателей телепрограммы Soul Train.

!
|-
!scope="row" |1987
|Promise
|Best Jazz Album, Solo
|
| style="text-align:center;"|
|-
!scope="row" rowspan="2" |1989
|rowspan="2" |Stronger Than Pride
|Best R&B/Urban Contemporary Album, Female
|
|rowspan="2" style="text-align:center;"|
|-
|Best Jazz Album
|
|-
!scope="row" |1993
|Love Deluxe
|rowspan="2" |Best R&B/Soul Album, Female
|
| style="text-align:center;"|
|-
!scope="row" |2002
|Lovers Rock
|
| style="text-align:center;"|
|-
!scope="row" rowspan="2" |2010
| rowspan="2" |Soldier of Love
|Best R&B/Soul Song of the Year
|
| style="text-align:center;" rowspan="2" |
|-
|Best R&B/Soul Album of the Year
|

Soul Train Lady of Soul Awards 
Учреждена в 1995 году.

!
|-
!scope="row" |2001
|Lovers Rock
|R&B/soul album of the year, solo
|
| style="text-align:center;"|

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Sade.com

Sade
Sade